Horváth Márton (1906–1987) politikus
Horváth Márton (1929–) pedagógus, egyetemi tanár
Horváth Márton (1941–2013) iparművész, üvegművész
Horváth Márton (1995–) atléta, rúdugró